A 341-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Aszód, vasútállomás között közlekedett. A járatot a Volánbusz üzemeltette. 2018. december 9-étől a 342-es és a 347-es buszok közlekednek helyette.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=30%| Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor (csak MÁV és Volánbusz)
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomás||55
|align=left|
|-
|1|| Vác, Honvéd utca||54
|align=left|
|-
|2|| Vác, Telep utca||53
|align=left|
|-
|3|| Vác, VOLÁN telep||52
|align=left|
|-
|4|| Vác, alsóváros vasúti megállóhely||51
|align=left|
|-
|5|| Vác, Közúti Igazgatóság||50
|align=left|
|-
|6|| Vác-Máriaudvar||49
|align=left|
|-
|7|| Vác, ContiTech Hungaria||48
|align=left|
|-
|8|| Kláraháza||47
|align=left|
|-
|9|| Vácduka, Nevelőotthon||46
|align=left|
|-
|10|| Vácduka, községháza||45
|align=left|
|-
|11|| Vácduka, Kossuth utca 73.||44
|align=left|
|-
|12|| Vácduka, Kossuth utca 105.||43
|align=left|
|-
|13|| Vácduka, Kossuth utca 137.||42
|align=left|
|-
|14|| Vácdukai elágazás||41
|align=left|
|-
|15|| Vácrátót, vasútállomás bejárati út||40
|align=left|
|-
|16|| Vácrátót, Széchenyi utca 2.||39
|align=left|
|-
|17|| Vácrátót, művelődési ház||38
|align=left|
|-
|18|| Vácrátót, községháza||37
|align=left|
|-
|19|| Vácrátót, Botanikus kert||36
|align=left|
|-
|20|| Vácrátót, Alkotmány utca 75.||35
|align=left|
|-
|21|| Őrbottyán, téglagyár||34
|align=left|
|-
|22|| Őrbottyán, Őrhegyi utca||33
|align=left|
|-
|23|| Őrbottyán, városháza||32
|align=left|
|-
|24|| Őrbottyán, Rendőrőrs||31
|align=left|
|-
|25|| Őrbottyán, posta||30
|align=left|
|-
|26|| Őrbottyán, vasútállomás bejárati út||29
|align=left|
|-
|27|| Őrbottyán, vasútállomás||28
|align=left|
|-
|28|| Őrbottyán, Hajós Alfréd utca||27
|align=left|
|-
|29|| Őrbottyán, Béke utca||26
|align=left|
|-
|30|| Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. autóbusz-forduló||25
|align=left|
|-
|31|| Váckisújfalu, vasúti megállóhely||24
|align=left|
|-
|32|| Váckisújfalu, Petőfi utca||23
|align=left|
|-
|33|| Galgamácsa, gyógyszertár||22
|align=left|
|-
|34|| Galgamácsa, művelődési ház||21
|align=left|
|-
|35|| Galgamácsa, vasútállomás||20
|align=left|
|-
|36|| Galgamácsa, művelődési ház||19
|align=left|
|-
|37|| Galgamácsa, gyógyszertár||18
|align=left|
|-
|38|| Galgamácsa, fatelep||17
|align=left|
|-
|39|| Galgamácsa, magtár||16
|align=left|
|-
|40|| Galgamácsa, Újtelep||15
|align=left|
|-
|41|| Galgamácsa, mezőgazdasági telep||14
|align=left|
|-
|42|| Iklad, fatelep||13
|align=left|
|-
|∫|| Iklad, Ipari Műszergyár||12
|align=left|
|-
|43|| Iklad-Domony-felső, vasúti megállóhely||11
|align=left|
|-
|44|| Iklad, orvosi rendelő||10
|align=left|
|-
|45|| Iklad, takarékszövetkezet||9
|align=left|
|-
|46|| Iklad, művelődési otthon||8
|align=left|
|-
|47|| Iklad, Rákóczi utca||7
|align=left|
|-
|48|| Iklad, Aszódi út||6
|align=left|
|-
|49|| Aszód, Széchenyi utca 32.||5
|align=left|
|-
|50|| Aszód, ikladi elágazás||4
|align=left|
|-
|51|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||3
|align=left|
|-
|52|| Aszód, művelődési ház||2
|align=left|
|-
|52|| Aszód, vasútállomás bejárati út||1
|align=left|
|-
|53|| Aszód, vasútállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Vác megszűnt autóbuszvonalai